Navalmanzano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalmanzano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Navalmanzano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar